Квицинский — фамилия. Известные носители:

 Квицинский, Иосиф Онуфриевич (1831—1908) — русский генерал от инфантерии. 
 Квицинский, Онуфрий Александрович (1794—1862) — русский генерал-лейтенант, участник Крымской войны.
 Квицинский, Юлий Александрович (1936—2010) — советский и российский дипломат, депутат Госдумы РФ.